Die ManBetX Welsh Open 2018 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2017/18, das vom 26. Februar bis 4. März 2018 in der Motorpoint Arena Cardiff ausgetragen wurde. Insgesamt zum zehnten Mal fand das Turnier in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt, zum vierten Mal in Folge in der Motorpoint Arena. Die Welsh Open schlossen die Home-Nations-Serie ab, die aus vier Turnieren in den vier Landesteilen des Vereinigten Königreichs besteht.

Stuart Bingham war der Titelverteidiger aus dem Vorjahr, der diesmal aber schon in der dritten Runde ausschied. Sieger wurde John Higgins, der den Engländer Barry Hawkins im Finale mit 9:7 besiegte. Es war sein 30. Ranglistensieg und sein fünfter Welsh-Open-Sieg, womit er alleiniger Rekordsieger des Turniers wurde.

Preisgeld 
Das Preisgeld für alle vier Turniere der Home-Nations-Serie blieb unverändert.
 

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 20.000 £.

Turnierergebnisse 
Wie schon zuvor bei den Scottish Open hatten sich 127 Profis für das Turnier angemeldet. Da der walisische Verband zusätzlich Wildcards an zwei einheimische Spieler vergeben durfte und nur noch ein Platz frei war, mussten die beiden, Darren Morgan und Rhydian Richards, ein Ausscheidungsspiel austragen. Bis zum Achtelfinale wurde auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) gespielt.

Vorqualifikation

|}

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

A = Amateurspieler (qualifiziert über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard-Spieler des walisischen Verbands WBSA
kl. = kampflos

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks 
66 Century-Breaks wurden im Verlauf des Turniers erzielt, der Sieger John Higgins erzielte alleine 10 Breaks von 100 oder mehr Punkten, darunter auch im Achtelfinale das höchste Turnierbreak mit 144 Punkten.

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Cardiff
Home Nations Series
Motorpoint Arena Cardiff